Le xian de Jing'an (靖安) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine ;
 Le district de Jing'an (静安) est une subdivision administrative de la municipalité de Shanghai en Chine.